
Molekulska formula -{C17H19N5}- se može odnositi na:
 ABT-724
 Anastrozol